Транскрипционная система MLC (MLCTS,  — «транскрипционная система Мьянмской языковой комиссии») — система транслитерации бирманской письменности латинскими буквами. Систему можно сравнить с системой Вайли для тибетского языка. В отличие от Вайли, MLCTS не является полностью однозначной и в некоторых случаях допускает совпадения.

 Алфавит

Таблица инициалей

Финали

См. также 
 ISO 11940
 Бирманско-русская практическая транскрипция

Ссылки 
 Appendix on MLCTS from Paulette Hopple’s Doctoral Thesis
 Romabama transcription system by U Kyaw Tun
 Library of Congress ALA-LC romanization tables
 BGN-PCGN

Бирманский алфавит
Романизация